Аргамак:
 Аргамак — деревня в Дюртюлинском районе Башкортостана.
 Аргама́к — встарь, рослая и дорогая породистая азиатская (восточная) лошадь, под-верх (для верховой езды).
 кабардинский аргамак
 туркменский аргамак
 Не следует путать с мустангом — одичавшей домашней лошадью (завезены в Северную Америку из Европы).
 «Аргамак» — журнал, издаётся в Набережных Челнах.
 «Аргамак. Татарстан» — журнал, издаётся в Набережных Челнах.
 Аргамак — название снегоката.

См. также 
 Аргамаков